Сборная Финляндии по флорболу () представляет Финляндию на международных турнирах по Флорболу. Управляется Финским флорбольным союзом. Сборная впервые была собрана в 1985 году.

Сборная Финляндии по флорболу является чемпионатом мира 2008, 2010, 2016 и 2018 года. По числу титулов уступает только сборной Швеции.

Чемпионат мира

Примечания 

Флорбол